Alain Distinguin (1929-2018), nageur français
Paul-César Distinguin (né en 1994), surfeur français
Stéphane Distinguin (né en 1973), entrepreneur français